

Населені пункти та їхні частини
 Шишкув — село в гміні Поток-Ґурни Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Шишкув — село в гміні Прашка Олеського повіту Опольського воєводства
 Шишкув — село в гміні Ліпе Клобуцького повіту Сілезького воєводства
 Шишкув — частина села Серакув-Шльонський в гміні Цясна Люблінецького повіту Сілезького воєводства
 Шишкув — частина села Теклінув у гміні Крушина Ченстоховського повіту Сілезького воєводства

Примітки